ЦНИИЭ — многозначное понятие

 ЦНИИЭ — Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии
 ЦНИИЭ — Центральный научно-исследовательский институт «Электрон»
 ЦНИИЭ — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника»
 ЦНИИЭ — Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор»

См. также 

ЦНИИЭП